Конста́нция Ка́ммингс (; ) — американская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в Сиэтле, в семье певицы Кейт Логан и адвоката Далласа Холверстада. В 18 лет Констанция получила свою первую роль в Бродвейском театре. Там юную актрису замечает кинопродюсер Сэмюэл Голдвин, который в 1931 году приглашает Каммингс в Голливуд. Между 1931 и 1934 годами Каммингс снялась более чем в двадцати фильмах, включая «Безумное кино» и «Американское безумие».

С 1933 по 1973 год Констанция Каммингс состояла в браке с драматургом и сценаристом Беном Леви. Вскоре из-за профессиональных разногласий Леви переехал в Великобританию, где продолжал писать, а с 1940 по 1950 год ещё и являлся членом парламента от Лейбористской партии.

После переезда с мужем в Англию актриса продолжала сниматься в кино. 1 января 1974 года Каммингс была награждена орденом Британской империи за вклад в британскую индустрию развлечений. В 1979 году актриса завоевала премию Тони в категории «Лучшая женская роль в пьесе» за постановку «Крылья». 8 февраля 1960 года она удостоилась звезды на Голливудской аллее славы под номером 6211.

Констанция Каммингс умерла 23 ноября 2005 года от естественных причин.

Примечания

Ссылки 

Командоры ордена Британской империи
Лауреаты премии Obie
Киноактрисы США
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе